Osservatorio Grove Creek – osservatorio astronomico in Australia 
 217603 Grove Creek asteroide della fascia principale